Okręty US Navy o nazwie USS "Gallant":
 Pierwszy  był przybrzeżnym jachtem patrolowy. W służbie w latach 1942-45.
 Drugi  był trałowcem. W służbie w latach 1955-94.

Gallant